Фестиваль «Фортеця» — музыкальный фестиваль, проводившийся в городе Белгород-Днестровский с 2004 года в конце июня. В 2007 году в фестивале приняли участие VovaZiL’vova, Светлана Лобода, Анюта Славская, группа «Інший погляд» (Киев), «Джаїра» (Ровно), «Чёрный обелиск» (Россия), Cheshires, Юлия Борзая Одесса (в 2006 году в составе группы «BLADE») и многие другие. По некоторым данным IV по счету фестиваль посетило около 50 000 человек. Проведение фестиваля обошлось организаторам в 150.000 долларов. Целью проведения фестиваля являлось получение средств на реставрацию Белгород-Днестровской крепости. В 2009 году фестиваль из-за нехватки средств проходил всего два дня с 23-24 августа. В 2010 году, в виду отсутствия финансирования, фестиваль не проводился. В 2011 году фестиваль был проведен в период с 24 по 26 августа. В программе принимали участие ди-джеи «DJ Gleb» и «DJ Roma Wild», московская группа «EASY DIZZY» (трибьют знаменитой «AC/DC»), рок-группа «IZ.UM», Алёна Винницкая, другие исполнители и музыкальные коллективы.

2008 год — V музыкальный фестиваль

Участники конкурсной программы 
 Gorod Solntsa
 Пятый Угол
 Marvel
 Мы100
 Bessoven

Победители конкурсной программы 
 Мы100 — Номинация "Открытие фестиваля"
 Bessoven — Номинация "Лучшая группа"

Видео
 Видео-отчёт от Продюсерского центра "101"

Примечания

См. также 
 Белгород-Днестровская крепость

Музыкальные фестивали по алфавиту
Музыкальные фестивали Украины